Де-юре аборты на Мальте незаконны. Мальта является единственной страной в Европейском Союзе, в которой аборты полностью запрещены. Тем не менее, как и в других европейских странах, фактическое положение отличается от точной буквы закона.

Статья 241 Уголовного кодекса гласит:

«(1) Любой, кто с помощью любой пищи, питья, с помощью медицинских средств, или насилия, или любыми другими средствами, доведёт до выкидыша любую женщину с ребёнком, с согласия женщины или без него, должен, в случае признания вины, нести ответственность в виде лишения свободы на срок от 18 месяцев до трёх лет»; и

«(2) То же наказание присуждается любой женщине, которая производит себе выкидыш, или кто бы согласился на использование средств, с помощью которых осуществляется выкидыш.»

Если жизнь женщины находится под угрозой из-за беременности, абортивные процедуры могут быть выполнены на мальтийской территории без последствий. Такое происходит также в случаях инцеста и изнасилования. В недавнем случае, например, департамент полиции был уведомлён работниками Mater Dei Hospital, что гинеколог и профессор университета совершили химический аборт, чтобы предотвратить у матери рецидив рака, который мог быть вызван гормональными изменениями, обычными для беременности. Никаких действий в отношении данного случая департаментом полиции предпринято не было. Департамент полиции сохраняет юридическую возможность выдвигать обвинения за уголовные преступления так, как они считают нужным.

, мальтийский политик, пытался продвинуть конституционную поправку, полностью запрещающую аборты, что не увенчалось успехом.

Ссылки 

Мальта
Общество Мальты